Данила Валериевич Козловский () е руски театрален и киноактьор и модел.

Биография 
Данила Козловский е роден на 3 май 1985 г. в Москва. Има 2 братя – Игор (по-голям) и Иван (по-малък).

Още от дете ходи на уроци по танци, пеене, саксофон и виола. Завършва Кронщадски колеж през 2002 г. Започва да се снима във филми още през 1999 г. в сериала „Прости истини“. Завършва Театралната академия на Санкт Петербург през 2007 г. През 2006 г. е удостоен със званието Лауреат на критиците на руския филм. Снимал се е в около 30 филма.

Дебютът му в Холивуд е във филма „Vampire Academy“, където играе ролята на Дмитрий Беликов. Снима се в реклама на Chanel с Кийра Найтли.

Участва активно в благотворителни дейности.

Личен живот 
През 2008 г. се жени за актрисата Урсула Магдалена Малка. През 2011 г. се развеждат. В началото на февруари 2013 г. Данила Козловски започва връзка с Юлия Снигир, модел.

Роли в театъра 
 Крал Лир" – Едгар
 „Варшавска Мелодия“ – Виктор
 „Живот и съдба“ – Новиков
 „Повелителят на мухите“ – Ралф
 „Лорензанчо“ – Лорензанчо
 „Интриги и Любов“ – Фердинанд
 „Вишнева градина“ – Лопахин

Филмография

Източници 

Руски актьори и актриси
Родени в Москва